Codron est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Clément Codron (1851-1930), professeur de mécanique à l'Institut industriel du Nord de 1874 à 1922.
 Victor Codron (1915-1997), coureur cycliste français.